

Moldavia 
 Cornești, città del distretto di Ungheni
 Corneşti, comune del distretto di Ungheni, da non confondere con la città sopra
 Cornești, comune della Moldavia situato nel distretto di Hîncești

Romania 
 Cornești, comune del distretto di Cluj
 Cornești, comune del distretto di Dâmbovița